

Toponyme

Canada 
 Denver, village située dans la province de Nouvelle-Écosse ;

États-Unis 
 Denver, ville de l'État de Caroline du Nord ;
 Denver, capitale de l'État du Colorado ;
 Denver, ville de l'État de l'Illinois ;
 Denver, ville de l'État de l'Indiana ;
 Denver, ville de l'État de l'Iowa ;
 Denver, village de l'État du Missouri ;
 Denver, ville de l'État de l'Ohio ;
 Denver, ville de l'État de Pennsylvanie ;
 Denver, ville de l'État de Virginie-Occidentale ;
 Denver City, ville de l'État du Texas ;
 Denver Township, localité du comté d'Isabella, dans l'État du Michigan ;
 Denver Township, localité du comté de Newaygo, dans l'État du Michigan ;
 Denver Township, localité de l'État du Minnesota ;
 Comté de Denver

Royaume-Uni 
 Denver, village situé dans le comté de Norfolk (Angleterre).

Nom de personnes

Patronyme 

 John Denver (1943-1997), chanteur américain de country et de folk
 Bob Denver (1935-2005), acteur américain
 James W. Denver (1817–1892), politicien américain du  (son nom est donné à la capitale de l'État du Colorado)

Prénom 
 Denver Pyle (1920–1997), acteur américain

Titres

 Denver, le dernier dinosaure est une série télévisée d'animation franco-américaine diffusée en 1988 ;

 Denver, le dernier dinosaure est une série télévisée d'animation française, reboot de la précédente et diffusée en 2018.

Navires 
 , plusieurs navires de la marine américaine

Sports
 Broncos de Denver, équipe qui a joué le match inaugural de la première saison de l'American Football League (1960-1969) absorbée en 1970 par la National Football League
 Dynamite de Denver (Arena Football League), une des quatre équipes jouant la première saison de la nouvelle association de football Arena Football League (1987, 1989-1991)
 Crush du Colorado, équipe de la Football League basée à Denver (Colorado)
 Gold de Denver, équipe de la United States Football League entre 1983 et 1985

Autres 
 Duke of Denver, le titre duc de Denver est donné au personnage fictif, Lord Peter Wimsey dans les livres de Dorothy Sayers
 La météorite de Denver (1967), qui est tombée dans le Colorado en  (voir Liste de chutes météoriques observées)
 L'échelle Denver, un test pour examiner les troubles du comportement et cognitifs chez les enfants préscolaires 
 Le sandwich de Denver, contenant une variation de l'omelette appelée « omelette de Denver »
 Denver Electronics, une société basée à Aarhus (Danemark)
 Morgan's Denver, un modèle de récepteur satellite analogique
 Université de Denver, université américaine, privée, située à Denver dans l'État du Colorado
 Pioneers de Denver, club omnisports universitaire de l'Université de Denver, située à Denver dans le Colorado
 Dënver, groupe de musique chilien composé de Mariana Montenegro et de Milton Mahan.

Référence